Gerlas ist der Name folgender Orte:
 Gerlas (Bad Steben), Ortsteil des Marktes Bad Steben, Landkreis Hof, Bayern
 Gerlas (Gemeinde Zwettl-Niederösterreich), Ortschaft und Katastralgemeinde von Zwettl-Niederösterreich, Bezirk Zwettl, Niederösterreich